Песочин (), село,
Кленовский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область. Другое неофициальное название села - Курулы.

Код КОАТУУ — 6320884504. Население по переписи 2001 г. составляет 47 (21/26 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Песочин находится на правом берегу реки Мерла.
Ниже по течению расположено село Шийчино.
Выше — село Шигимагино.
На противоположном берегу находится село Филатово.

История 
 1794 — дата основания.

Происхождение названия 
В окрестностях были различные слободы и сёла с названием Пески-Песчанка-Песочин; например Пески Изюмские (в Изюмском уезде, место обретения Песчанской иконы Божией матери в 1754 году), Пески Двуречанские (в Купянском уезде), Пески Радьковские (в Купянском уезде), Песчанка (в Купянском уезде), Песчанка (Красноградский район)|Песчанка (в Константиноградском уезде), Пески Валковские, Пески Харьковские (предместье Харькова), Пески Змиевские (в Змиевском уезде).
В окрестностях существует ещё один Песочин, находящийся в соседнем Харьковском районе, основанный около 1664 года.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины